In 2013 werd het 24ste Campeonato Brasileiro Série C gespeeld, de derde hoogste klasse van het Braziliaanse voetbal. De competitie werd gespeeld van 1 juni tot 1 december. De halvefinalisten plaatsten zich voor de Série B van 2014. Santa Cruz werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
De winnaars van de kwartfinale promoveerden.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série C
Braziliaans competitievoetbal 2013